Giusto peut désigner :
 la déclinaison italienne de Juste ;

Patronyme 

Andrea di Giusto, un peintre italien ;
Moreno Giusto, un joueur de football belge d'origine italienne ;
Stéphanie Di Giusto, une photographe, scénariste et réalisatrice française.

Toponyme

Prénom

Voir aussi 
 
Prénom italien
Prénom masculin
Homonymie de prénom